The Heartbreakers — . Может означать:

 Johnny Thunders & The Heartbreakers, известные и как просто The Heartbreakers (1975—1991) — ранняя панк-рок группа.
 Tom Petty and the Heartbreakers (с 1976) — американская рок-группа.
 «Сердцеедки» () — фильм.
 «The Heartbreakers» — комикс, выходящий в издательстве Dark Horse Comics.